SKE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Geiteryggen, Skien, Norvegia